Льгов — село в Хотынецком районе Орловской области России. Входит в состав Ильинского сельского поселения.

География 
Село Льгов располагается в северной части Ильинского сельского поселения, в 22 км севернее районного центра — пгт. Хотынец.

По западной окраине села протекает река Вытебеть.

Климат 
Село находится в зоне умеренно—континентального климата (в классификации Кёппена — Dfb).

История 
Первые упоминания о Льгове писцовыми книгами датируются 1626 — 1627 годами.

Село сначала относилось к Карачевскому уезду Орловской губернии, а со второй половины XVIII века — к Болховскому. С 1929 года входит в состав Хотынецкого района.

Половина села принадлежала Василию Гавриловичу Бавыкину, а другая — Степану Михайловичу Колычеву, где стояла церковь Святой Живоначальной Троицы.

9 февраля 1691 года по челобитью Ивана Ивановича и Ивана Алексеевича Ржевских была выдана благословенная грамота на строительство в их вотчине новой церкви, освящённой в 1697 году. Но храм вскоре сгорел и И. И. Ржевскому разрешили на погорелом месте построить церковь вновь.

В конце XVIII — начале XIX веков село принадлежало светлейшему князю Дмитрию Владимировичу Голицыну, а после его смерти оно перешло во владение его сына — князя Владимира Дмитриевича, который владел здесь 5500 десятинами земли.

Существующая кирпичная церковь во имя Святой Живоначальной Троицы построена в 1765 году крестьянином князя Д. В. Голицына (по другим данным — княгини Натальи Петровны Голицыной) Тарасом Вавиловым.

В окрестностях Льгова неоднократно охотился Иван Сергеевич Тургенев, описавший свои впечатления в рассказе «Льгов» из цикла «Записки охотника».

С 1894 года существовала церковно-приходская школа.

Во время Великой Отечественной войны с осени 1941 года РККА село было захвачено немцами. Освободили Льгов 9 августа 1943 года бойцы 18 гвардейской стрелковой дивизии, 169 и 217 стрелковых дивизий. С 15 по 19 августа 1943 года здесь находилось 86-е управление головного полевого пункта с эвакоприёмником.

Население

Транспорт 
Основными дорогами межмуниципального значения являются  и , которые связывают Льгов соответственно с деревней Радовище и основной артерией района — дорогой регионального значения .

Улицы 
 ул. Заречная
 ул. Тургенева
 ул. Центральная

Примечания 

Населённые пункты Хотынецкого района